Geminos (griechisch , lateinisch Geminus für Zwilling) steht für:
 Geminus (Mondkrater), benannt nach Geminos von Rhodos

Geminos ist der Name folgender Personen:
 Geminos von Rhodos (1. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Mathematiker und Astronom
 Geminos (Epigrammatiker), Verfasser von zehn Epigrammen in der Anthologia Palatina

Geminus ist der Name folgender Personen:
 Gaius Geminius Priscus, römischer Offizier im frühen 2. Jahrhundert
 Gaius Iulius Geminus Capellianus, römischer Suffektkonsul 161
 Gaius Servilius Geminus (Konsul 203 v. Chr.) († 180 v. Chr.), römischer Konsul 203 v. Chr., Diktator 202 v. Chr.
 Gaius Servilius Geminus (Prätor), römischer Prätor (um 220 v. Chr.)
 Gnaeus Servilius Geminus († 216 v. Chr.), römischer Konsul (217 v. Chr.)
 Marcus Servilius Pulex Geminus, römischer Konsul 202 v. Chr.
 Marcus Verrius Geminus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Publius Servilius Geminus, römischer Konsul 252 und 248 v. Chr.
 Tiberius Claudius Servilius Geminus, römischer Statthalter (Kaiserzeit)
 Titus Prifernius Paetus Rosianus Geminus, römischer Suffektkonsul (123)

Siehe auch:
 Gemini